Хёкстер:

 Хёкстер — город в Германии, районный центр, расположен в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Хёкстер — район в Германии. Центр района — город Хёкстер. Район входит в землю Северный Рейн — Вестфалия.